Ralph Macchio, acteur américain
 Ralph Macchio, scénariste et rédacteur américain de comics